El término Pick-Up puede referirse a:

 Recoger, levantar

 un tipo de automóvil que tiene en su parte trasera una zona de carga descubierta, llamada también camioneta;

 un reproductor de discos de vinilo llamado también tocadiscos;

 un transductor electroacústico utilizado para captar sonidos de instrumentos y transformarlos en señales eléctricas, Pickup o pastilla.
 Plano pequeño, relativamente menor, filmado o grabado después del hecho para aumentar las imágenes ya tomadas, conocido en la industria cinematográfica como Pickup.